Rodersdorf ist der Name von geographischen Objekten:

in Deutschland:
 Rodersdorf (Wegeleben), Ortsteil der Stadt Wegeleben, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Rodersdorf (Weischlitz), Ortsteil der Gemeinde Weischlitz, Vogtlandkreis, Sachsen
 Rodersdorf (Wüstung) im Landkreis Mansfeld-Südharz 

in der Schweiz:
 Rodersdorf, Gemeinde im Bezirk Dorneck, Kanton Solothurn

Siehe auch:
 Rödersdorf
 Rossdorf (Wüstung)
 Rottersdorf